Disneyland Park steht für: 
 Themenparks von Disney Parks, Experiences and Products
 Disneyland Park (Anaheim), Teil des Disneyland Resort in Anaheim, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Disneyland Park (Paris), Teil des Disneyland Paris in Paris, Frankreich
 Hong Kong Disneyland in Hongkong, VR China
 Shanghai Disneyland Park in Shanghai, VR China
 Tokyo Disneyland in Tokyo, Japan
 Magic Kingdom im Walt Disney World Resort, Lake Buena Vista, Florida, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Kategorie:Disney-Freizeitpark